Дуго Поље може да се односи на:

 Дуго Поље, насеље у општини Сокобања, Република Србија
 Дуго Поље, насеље у општини Србац, Република Српска, Босна и херцеговина
 Дуго Поље, насеље у општини Модрича, Република Српска, Босна и херцеговина
 Кампулунг, град у у средишњем делу Румуније

Види још 
 Дугопоље